

Localidades
Motley (Minnesota)
Condado de Motley

Outros
Mötley Crüe

Desambiguação